

Конінек — село в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Конінек — село в гміні Пневи Шамотульського повіту Великопольського воєводства